Il doppio maschile del Canada Open 2000 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Jonas Björkman e Patrick Rafter erano i detentori del titolo, ma Rafter non ha partecipato.
Solo Björkman ha partecipato facendo coppia con Maks Mirny, ma ha perso in semifinale contro Joshua Eagle e Andrew Florent.

Sébastien Lareau e Daniel Nestor hanno battuto in finale 6–3, 7–6(3), Joshua Eagle e Andrew Florent.

Teste di serie

 Alex O'Brien /  Jared Palmer (secondo turno)
 Ellis Ferreira /  Rick Leach (quarti di finale)
 David Adams /  John-Laffnie de Jager (quarti di finale)
 Jiří Novák /  David Rikl (primo turno)

 Wayne Ferreira /  Evgenij Kafel'nikov (secondo turno) 
 Sébastien Lareau /  Daniel Nestor (campioni) 
 Donald Johnson /  Piet Norval (semifinali) 
 Jonas Björkman /  Maks Mirny (semifinali)

Qualificazioni

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Canada Open 2000
ATP Tour 2000